Планте́ () — фамилия. Известные носители:

 Планте, Гастон (1834—1889) — французский физик.
 Планте, Жак (1924—1989) — французский кинопродюсер, шахматист и профессиональный игрок в карты.
 Планте, Франсис (1839—1934) — французский пианист.

Другое 
 Планте — крупный молодой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Ле-Планте
 Сен-Лизье-дю-Планте